Omnibus est un terme latin qui signifie pour tous.

Nom commun 
Le nom commun omnibus peut désigner :
 une étude omnibus, en marketing, s'adresse à plusieurs clients,
 un projet de loi omnibus, au Canada, est un projet de loi portant sur divers sujets.
 un bus, abréviation de ligne omnibus, désigne en électrotechnique, électronique, téléphonie, informatique, une connexion qui relie plusieurs dispositifs.
Particulièrement, dans le domaine des transports publics :
 un omnibus, était un moyen de transport public urbain ;
 un train omnibus, en transport ferroviaire, dessert toutes les stations et gares:
 l'association Omnibus Nantes est une association d'usagers.

Nom propre

Édition et presse 
 Le Palais Omnibus, Palais de l'Exposition universelle de 1867 ;
 Omnibus, une revue italienne qui a paru de 1833 à 1882 ;
 L'Omnibus, une revue littéraire qui a paru de 1883 à 1890 ;
 Omnibus, un hebdomadaire d'information italien paru entre 1937 et 1939 ;
 Omnibus, une collection d'albums de bande dessinée éditée par Dargaud entre 1984 et 1988 ;
 Omnibus, une revue littéraire qui a paru de 1991 à 1995 ;
 Éditions Omnibus, département de Place des éditeurs, filiale du groupe Editis.

Théâtre, cinéma et télévision 
 en cinéma, ou plus particulièrement en cinéma d'animation, un omnibus est une compilation de plusieurs segments, ou séquences, réalisées par des cinéastes différents ;
 Omnibus, une compagnie de théâtre québécoise privilégiant les arts du mime ;
 Omnibus, un court métrage de Sam Karmann ;
 Omnibus, une émission éducative américaine ;
 , une série de la BBC.